Fadrique de Toledo Osorio o Fadrique Álvarez de Toledo Osorio (¿? 1510 - ¿? 1569) fue un noble español, III marqués de Villafranca del Bierzo.

Biografía 

Fadrique Álvarez de Toledo Osorio nació en 1510. Fue el hijo primogénito del matrimonio celebrado entre  Pedro de Toledo o Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga  -el futuro Virrey de  Nápoles, quien era hijo de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, II duque de Alba de Tormes y de Isabel de Zúñiga y Pimentel- y su mujer María Osorio Pimentel  -II marquesa de Villafranca del Bierzo, quien era hija de Luis Pimentel, I marqués de Villafranca del Bierzo y de Juana Osorio-. 

Fadrique fue el III marqués de Villafranca del Bierzo entre 1539 y 1569. Sucedió en la Casa de Villafranca y estado a sus padres.

Casó con doña Inés Pimentel, hija de Bernardino Pimentel y Enríquez  -I marqués de Távara y señor de Villafáfila- y de su esposa Constanza Osorio de Bazán  -hija de Pedro Álvarez Osorio, I conde de Lemos-. 

Debido a que el matrimonio no tuvo hijos la Casa de Villafranca fue sucedida por su hermano García de Toledo Osorio o García de Álvarez de Toledo Osorio, quien fue el IV marqués de Villafranca del Bierzo y también I duque de Fernandina y I príncipe de Montalbán.

Ancestros

Referencias 

Marqueses de Villafranca del Bierzo